

Населені пункти та їхні частини
 Токари — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Токари — село в гміні Туробін Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Токари — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Токари — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Токари — село в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Токари — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Токари — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Токари — осада в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Токари — осада в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Токари — лісова осада в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки